Le NK Domžale est un club slovène de football basé à Domžale et fondé en 1921.

Il remporte son premier championnat en 2007, comptant des joueurs tels que Zlatan Ljubijankič, Juninho et Sebastjan Cimirotič.

Historique 

 1920 : fondation du club sous le nom SK Disk.
 1935 : renommage en NK Domzale
 1991 : après le démembrement de la Yougoslavie, le club fut un membre fondateur du Championnat de Slovénie, mais sera relégué en fin de cette première saison en division inférieure.
 2002 : montée en première division de Slovénie
 2005-2006 : qualification en Coupe UEFA, Domzale passe les deux premiers tours et sera ensuite éliminé par le VfB Stuttgart.
 2006-2007 : qualification en Coupe UEFA, élimination au deuxième tour de qualification contre Hapoël Tel-Aviv FC, et premier titre de champion de Slovénie.
 2007-2008 : deuxième titre de champion de Slovénie.

Bilan sportif

Palmarès 
 Championnat de Slovénie
 Champion : 2007, 2008
 Vice-champion : 2005, 2006, 2011

 Coupe de Slovénie
 Vainqueur : 2011, 2017
 Finaliste : 2010

 Supercoupe de Slovénie
 Vainqueur : 2007 et 2011
 Finaliste : 2008

Bilan par saison 
Légende

Bilan européen 
Légende
  
  
  
  
  

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Logos du club

Joueurs

Notes et références

Liens externes 
 
 

Club de football en Slovénie
Club de football fondé en 1921